Matthias Richter — діджей з Німеччини. Народився у місті Детмольді, комуна Аугустдорф. Славу йому приніс сингл «Dr. Who!», який зайняв 21 місце у UK Singles Chart. Також Matthias Richter разом з Steve Aoki і Chris Lake випустив компіляцію «Boneless». Вона зайняла 42 місце у австрійському чарті та 49 у чарті Німеччини.

Дискографія

Сингли 
 Make U Love Me (2017)
 BOOM! (2016)
 Keep Pushin''' (2016)
 Drop That Low (When I Dip) (2016)
 Cream (з Danny Avila) (2015)
 Booty Bounce (з Taio Cruz) (2015)
 All Night (з Jacob Plant) (2015)
 Beat Back Crazy Flute (2015)
 S.A.X. (з Laidback Luke) (2015)
 Nova (з Dimitri Vegas & Like Mike & Felguk) (2014)
 Darth Theme (2014)
 Dr Who (Tujamo, Plastik Funk & Sneakbo, 2014)
 Hey Mister! (2014)
 Boneless (з Steve Aoki & Chris Lake, 2013)
 There It Is (2012)
 Who (з Plastik Funk, 2012)
 Switch it (2011)
 Mombasa (2011)

 Ремікси 
 Dimitri Vegas & Like Mike feat. Ne-Yo — Higher Place (Tujamo Remix) (2015)
 Showtek feat. MC Ambush — 90s by Nature (Tujamo Remix) (2015)
 Pep & Rash — Rumors (Tujamo Remix) (2015)
 Laidback Luke feat. Goodgrip — Rocking With The Best (Tujamo Remix) (2015)
 Jack Ü feat. Kiesza — Take Ü There (Tujamo Remix) (2014)
 Deadmau5 — The Reward is Cheese (Tujamo Remix) (2014)
 Laidback Luke & Martin Solveig — BLOW (Tujamo Remix) (2013)
 Major Lazer — Jet Blue Jet (Tujamo Remix) (2013)
 Federico Scavo — Strump 2012 (Tujamo Remix) (2012)
 Bob Sinclar — Groupie (Tujamo Remix) (2012)
 DubVision — All By Myself (Tujamo Remix) (2012)
 Ralph Good feat. Polina Griffith — SOS (Tujamo Remix) (2011)
 Horny United — Only You 2011 (Tujamo Remix) (2011)
 Boogie Pimps — Knocking'' (Tujamo Remix) (2011)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Сторінка у SoundCloud 

Ді-джеї